Еліза Грінблат ( 1888, Озаринці, Подільська губернія —  1975, Нью-Йорк) — єврейська письменниця.
 Грінблат Ромуальд — латиський композитор, заслужений діяч мистецтв Росії, лауреат Державної премії Латвії.

Єврейські прізвища